Plagiostenopterina marignata är en tvåvingeart som först beskrevs av Wulp 1880.  Plagiostenopterina marignata ingår i släktet Plagiostenopterina och familjen bredmunsflugor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bredmunsflugor
marignata